Управление гражданской авиации (Civil aviation authority, CAA) — национальная или наднациональная организация, орган авиационного управления, принимающий нормативные акты и осуществляющий надзор за регулированием гражданской авиации, включая ведение реестра воздушных судов .

Роль 
Из-за опасностей, присущих использованию летательных аппаратов, национальные авиационные власти обычно регулируют следующие критические аспекты лётной годности самолетов и особенностей их эксплуатации:

 конструкция самолетов, двигателей, бортового и наземного оборудования, влияющая на безопасность полетов
 условия изготовления и испытаний самолетов и оборудования
 техническое обслуживание самолетов и оборудования
 эксплуатация самолетов и оборудования
 лицензирование пилотов, авиадиспетчеров, полетных диспетчеров и инженеров по техническому обслуживанию
 лицензирование аэропортов и навигационных средств
 стандарты управления воздушным движением .

В зависимости от правовой системы юрисдикции Управление гражданской авиации получает свои полномочия на основании акта парламента (например, Закона о гражданской или федеральной авиации), а затем уполномочено принимать постановления в рамках закона. Это позволяет специалистам в данной области, а не политикам, заниматься техническими аспектами летной годности.  

Управление гражданской авиации также может участвовать в расследовании авиационных происшествий, хотя во многих случаях это возлагается на отдельный орган (например, Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) в Австралии или Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) в Соединенных Штатах), чтобы обеспечить независимую проверку регулирующего надзора. 

Управление гражданской авиации будет регулировать управление воздушным движением, но обычно функции управления воздушным движением будет выполнять отдельное агентство.

В некоторых странах Управление гражданской авиации может строить и эксплуатировать аэропорты, включая неконтролируемые зоны, такие как пассажирские терминалы; Управление гражданской авиации Непала и Управление гражданской авиации Филиппин входят в число таких органов. В других странах частные компании или местные органы власти могут владеть и управлять отдельными аэропортами.

История 
Независимая разработка Управления гражданской авиации привела к различным правилам от страны к стране. В прошлом это требовало от производителей самолетов разработки различных моделей для конкретных национальных требований (например, BAe Jetstream 31 ) и препятствовало полетам авиакомпаний в иностранные юрисдикции. Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) была подписана в 1944 году и решала эти вопросы. Затем это привело к созданию Организацией Объединенных Наций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 1947 году, которая в настоящее время осуществляет надзор за государствами-членами и работает над внедрением нормативных изменений для обеспечения принятия правил передовой практики . 

Объединенное Авиационное Управление было создано в 1970 году для сотрудничества между европейскими Управлениями гражданской авиации. Оно был расформирована в 2009 году.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) было создано в 2003 году вместо Объединенного авиационного управления. Оно стандартизирует авиационные правила в Европейском союзе и Европейской ассоциации свободной торговли. Государства-члены продолжают иметь свои собственные национальные агентства, которые реализуют правила EASA. EASA поддерживает рабочие отношения со странами, не являющимися членами, включая Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Список управлений гражданской авиации

Примечания 

Организации гражданской авиации